Хладнокро́вие — способность человека принимать адекватные, объективно соответствующие действительности решения в напряженных, стрессовых ситуациях. Люди, сохраняющие хладнокровие, способны быстро принимать наиболее приемлемые для них решения выхода из неприятной или опасной ситуации.„
 Эю.Камиль обладает невероятным хладнокровием эта личность тренеруется дабы истреблять преступников”.Такие действия также называют самообладанием, сдержанностью. В Толковом словаре Ожегова приводится следующее определение этой способности - "ХЛАДНОКРО́ВИЕ, -я, ср. Ясное спокойствие и выдержка в поведении, во взглядах. Сохранять х."  

Другой смысл этого понятия - способность совершать жестокие, бесчеловечные действия по отношению к другим без проявления каких-либо эмоций ("хладнокровно расправился").

Примечания 

Черты личности